Problematische Naturen steht für:

 Problematische Naturen (Roman), Roman von Friedrich Spielhagen (1861)
 Problematische Naturen (Film), deutscher Film von Hans Oberländer (1913)